Příjmení Hlobil nosí více významných osobností:

 Emil Hlobil (1901–1987) – český hudební skladatel a pedagog
 Ivo Hlobil (1942–2021) – český historik umění a profesor na Katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci
 Josef Hlobil (1899–1943) – československý legionář, lékař a odbojář popravný nacisty, otec Zdeňka Hlobila
 Milan Hlobil (1922–???) – český a československý politik KSČ
 Miroslav Hlobil (* 1951) – český fotbalový brankář
 Tomáš Hlobil (* 1965) – český germanista, teoretik literatury, estetik a vysokoškolský profesor; syn Ivo Hlobila
 Vilém Hlobil (1904–1994) – český malíř, v meziválečném období fauvista
 Zdeněk Hlobil (* 1933) – český lékař a odborník na tuberkulózu, syn Josefa Hlobila

 Dana Hlobilová (1928-1922) – česká malířka, dcera Emila Hlobila